Дми́трий Миха́йлович Гончару́к (; ) — белорусский легкоатлет, специалист по толканию ядра. Выступал за сборную Белоруссии по лёгкой атлетике в 1990-х и 2000-х годах, победитель и призёр первенств национального значения, участник летних Олимпийских игр в Атланте.

Биография 
Дмитрий Гончарук родился 17 июля 1970 года в Гродно.

Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 1989 года, когда вошёл в состав советской сборной и выступил на юниорском европейском первенстве в Вараждине, где в зачёте толкания ядра стал четвёртым.

После распада Советского Союза продолжил принимать участие в крупнейших международных стартах в составе белорусской национальной сборной. Так, в 1994 году представлял Белоруссию на чемпионате Европы в Хельсинки — на предварительном квалификационном этапе провалил свои попытки и в финал не вышел.

В 1995 году на турнире в Минске установил свой личный рекорд на открытом стадионе — 20,33 метра. С результатом 19,38 занял восьмое место на чемпионате мира в Гётеборге.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте — в финале толкнул ядро на 19,79 метра, расположившись в итоговом протоколе соревнований на девятой строке.

В 1997 году одержал победу на чемпионате Белоруссии в Гомеле, выступил на чемпионате мира в помещении в Париже и на чемпионате мира в Афинах.

В 2001 году среди прочего толкал ядро на чемпионате мира в Эдмонтоне.

В 2003 году выиграл чемпионат Белоруссии в Бресте.

В январе 2004 года на соревнованиях в Минске установил свой личный рекорд в закрытых помещениях — 20,23 метра. Участвовал в чемпионате мира в помещении в Будапеште.

В 2005 и 2006 годах дважды подряд становился чемпионом Белоруссии в помещении.

В 2007 году отметился выступлением на Кубке Европы по зимним метаниям в Ялте, где завоевал бронзовую награду.

Завершил спортивную карьеру по окончании сезона 2009 года.

Примечания 

Толкатели ядра СССР
Толкатели ядра Белоруссии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Белоруссии по лёгкой атлетике